Антоний I
 Антоний I (1720—1788) — грузинский и российский государственный и церковный деятель, дипломат, писатель, философ, историк, грамматик.
 Антоний I (?—837) — патриарх Константинопольский (821—837), иконоборец.
 Антоний I (1927-2022), Предстоятель Эритрейской Православной Церкви.
 См. также 
 Антуан I (князь Монако)
 Антоний II